Бураковское сельское поселение — муниципальное образование в составе Кореновского района Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Бураковский сельский округ. 

Административный центр и единственный населённый пункт — хутор Бураковский.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Бураковского сельского поселения Кореновского района 
 Официальный портал администрации Кореновского района 
 Карта-схема границ муниципального образования Кореновский район, городского и сельских поселений

Сельские поселения Кореновского района Краснодарского края